FK Osogovo (Macedonisch: ГФК Осогово) is een voetbalclub uit Kotsjani, Noord-Macedonië. Ze spelen in het seizoen 2017/18 in de Macedonische Tweede Liga.

Achtergrond
De club werd opgericht in 1924 als een van de oudste Macedonische voetbalclubs.

Erelijst
 ' Macedonische Tweede Liga:' 
 Winnaar (1): 1997-98
 Runner-up (1): 1996-97
 ' Nationale Jeugdkampioenschappen voetbal
 Winnaar (1):'' 1996

Eindklasseringen

|}

Externe link
 Officiële website

Kočani
Osogovo